goudfranjedwergmot
 viervlekdwergmot
 vroege appeldwergmot